Viola Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Viola Township (Illinois)
 Viola Township (Audubon County, Iowa)
 Viola Township (Osceola County, Iowa)
 Viola Township (Sac County, Iowa)
 Viola Township (Kansas)
 Viola Township (Minnesota)
 Viola Township (South Dakota)